Kozak je lahko:

 pripadnik kozakov
 Kozak, priimek več znanih ljudi  
Obrobljeni kozak (Dytiscus marginalis), vodni hrošč  
soglasno zaporedje Kozakove (angleško Kozak consensus sequence)